Bleidorn ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Bleidorn (* 1974), deutscher Biologe und Zoologe
 Gerd Bleidorn (* 1958), deutscher Sledge-Eishockey-Nationalspieler
 Jobst Bleidorn (um 1639–1677), deutscher Bildhauer
 Johann Gottlieb Bleidorn (1749–1792), deutscher Hofgärtner, Pächter des Welschen Gartens
 Rudolf Bleidorn (1864–1937), deutscher Offizier, zuletzt General der Artillerie der Reichswehr